Gascoigne ist der Familienname folgender Personen:
 Alvary Gascoigne (1893–1970), britischer Diplomat
 Brian Gascoigne (* 1943), britischer Komponist, Arrangeur und Keyboarder
 Caroline Gascoigne (1813–1883), englische Dichterin und Schriftstellerin
 Charles Gascoigne (1738–1806), britisch-russischer Industrieller und Metallurg
 George Gascoigne (ca. 1525–1577), englischer Dichter
 Paul Gascoigne (* 1967), englischer Fußballspieler
 Rosalie Gascoigne (1917–1999), australische Künstlerin
 Sidney Charles Bartholemew Gascoigne (1915–2010), australischer Astronom

Siehe auch:
 Gascoine
 Gascoyne